Октябрьский  — поселок в составе Верхнеаремзянского сельского поселения Тобольского района Тюменской области. 

Около поселка протекает две реки Аремзянка и Талажанка. 

В поселке четыре улицы: Новостройка, Почтовая, Зеленая, Односторонняя.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района